Kettig ist der Name

 der Ortsgemeinde Kettig in Rheinland-Pfalz
 der deutschen Politikerin Alma Kettig (SPD)
 des deutschen Politikers Alfred Kettig (KPD)